Den Familiennamen Nabert tragen:

Heinrich Nabert (1818–1890), deutscher Philologe
Jean Nabert (1881–1960), französischer Philosoph
Thomas Nabert (* 1962), deutscher Regionalhistoriker und Sachbuchautor
Wilhelm Nabert (1830–1904), deutscher Landschaftsmaler der Düsseldorfer Schule